LZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luozi (Repubblica Democratica del Congo)